Kuglački klub Novska (KK Novska; Novska) je muški kuglački klub iz Novske, Sisačko-moslavačka županija.  
U sezoni 2018./19. klub se natjecao u 1. B hrvatskoj ligi - Sjever.

O klubu 
Klub se više sezona natjecao u Prvoj hrvatskoj ligi, ali je isključen iz nje 2012. godine radi administrativnih nepravilnosti. 
Klub se ponovno u Prvu ligu plasirao 2014. i 2017. godine. 
 
   
2010. godine je klub osvojio NBC kup, čija je završnica održana u Splitu.

Uspjesi 
 NBC kup 
 pobjednik: 2010. 

 1. hrvatska liga 
 trećeplasirani: 2008./09., 2009/10. 

 1. B hrvatska liga - Sjever 
 prvak: 1999./2000., 2016./17.  
 doprvak: 2018./19. 

 2. hrvatska liga - Sjever 
 prvak: 2013./14.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači 
Antonio Sajko

Unutrašnje poveznice  
 Novska

Vanjske poveznice 
 Kuglački Klub Novska, facebook stranica 
 aplikacija.kuglanje.hr, Kuglački klub Novska 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB NOVSKA NOVSKA 
 novska.hr, GRADSKA KUGLANA NOVSKA 
 kssmz.hr - Kuglački savez Sisačko-moslavačke županije

Izvori 
 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB " NOVSKA " NOVSKA 
   

Novska
Novska